W5, W.5 ou W05 peut faire référence à :

Calendrier 
 W05, cinquième semaine du calendrier.

Domaine militaire 
 Albatros W.5, un avion bombardier-torpilleur allemand.

Médecine 
 Chute d'un fauteuil roulant (W05), d’après la classification internationale des maladies.

Média 
 W5, une émission d'actualité canadienne, où l'on voit par exemple Sandie Rinaldo.

Musique 
 Les W5!, un groupe de rock grenoblois.

Musée 
 W5 whowhatwhenwherewhy est un musée des sciences à Belfast, Irlande du Nord.

Sports 
 Mercedes AMG F1 W05, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix ;
 W5, promotion d'origine russe du Kick-boxing professionnel.

Télécommunications 
 Eutelsat W5, un satellite sur lequel est émise la chaine Luxe.TV ;
 Motorola ROKR W5, produit dérivé de la société Motorola.

Transports

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres